Foliatie (geologie), een term die in de petrologie en structurele geologie wordt gebruikt om een planaire structuur in een metamorf gesteente aan te duiden
Foliatie (differentiaaltopologie), een meetkundig instrument, dat wordt gebruikt om variëteiten te bestuderen